Mekomo peut désigner :
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune d'Ambam ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune d'Ebolowa ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune de Kyé-Ossi ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune de Meyomessala ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune de Nanga-Eboko ;
 Mekomo, un village du Cameroun dans la commune de Sangmélima.